Wassilkowa ist der Familienname folgender Personen:

 Elwira Adolfowna Wassilkowa (* 1962), sowjetische Schwimmerin
 Soja Nikolajewna Wassilkowa (1926–2008), russische Theater- und Kinoschauspielerin